Termenul Claudiu se poate referi la:
Nume românesc de botez masculin derivat din latinescul Claudius. 
Forma de sex feminin este Claudia.

Oameni numiți Claudiu:
Claudiu Bleonț, actor din România
Claudiu David, șofer de raliuri din România
Claudiu Fometescu, baschetbalist din România
Claudiu Ionescu, handbalist din România
Claudiu Keserü, fotbalist din România
Claudiu Niculescu, fotbalist din România
Claudiu Săftoiu, jurnalist și politician din România

Vezi și 
 
 
 Listă de zile onomastice